Абала — многозначный термин:

 Абала — чеченское мужское личное имя.

 Абала — небольшой город в Мексике, штат Юкатан.
 Абала — муниципалитет в Мексике, штат Юкатан.
  — город в Эфиопии, регион Афар.